Xu Jing – chiński himalaista, pierwszy zdobywca Sziszapangmy
 Xu Jing – chińska łuczniczka, wicemistrzyni olimpijska